Higher and Higher steht für:
 Higher and Higher (1943), Film
 Higher and Higher (Lied), Lied von Jackie Wilson
 Higher and Higher (Musical)